Айтуганская во́лость (также Ай-Тувганская ) — административно-территориальная единица в составе Симферопольского уезда Таврической губернии. Образована в результате реформы волостного деления 31 августа 1829 года, при реоганизации прежнего деления уездов, из Табулдынской и части Кадыкойской волостей. На 31 августа 1829 года волость включала 47 деревень.

 Агач Эли
 Азов
 Акай Эли
 Аккая
 Алатай
 Ашага Айтуган
 Барагаш
 Бурахан
 Бургуя
 Бустерчи
 Джавлум
 Джага Шеих Эли
 Джангара
 Кайран
 Канлы
 Каплак
 Карабай

 Каменчи
 Кулуба
 Куру Джалша Шеих Эли
 Арта Айтуган
 Сабан Эли
 Сарчи Эли
 Секизен
 Табулда
 Таймас
 Тереклы Шеих-Эли
 Такмай
 Тюбей
 Тукей Эли
 Челебай
 Чоту
 Юкары-Айтуган
 Яман иол шеих Эли

Деревни, переданные из упразднённой Кадыкойской волости:

 Аджи Кечь
 Аджи Эли
 Аливке
 Ашага Кенечи
 Бахчи Эли
 Бешаран

 Бурнаш
 Кады Эскер Кой
 Каястли
 Кентогай
 Керменчи
 Отар
 Товшай

Волость существовала до земской реформы Александра II 1860-х годов, в результате которых была упразднена, а большинство населённых пунктов переподчинено Зуйской волости.

Примечания

Литература